Будке́вич — слов'янське українське та білоруське прізвище, що походить від особистого прізвиська.

Походження 

Прізвище Будкевич веде свій початок від прізвиська Будок. Прізвисько Будок, за однією з версій, походить від номінального «будка» зі значенням «невелика, зазвичай дерев'яна споруда для укриттям від негоди сторожу, часовому тощо», «торгова палатка», «будиночок для поліцейського, котрий спостерігав за порядком на вулиці (в Російській дімперії до 1917 року)».

Очевидно, прізвисько відноситься до числа «професійних» іменувань, що містять вказівку на діяльність засновника прізвища: він міг бути будівельником, теслею, або ж сторожем, вартовим, торговцем, поліцейським.

Згідно з іншою гіпотезою, основою для прізвиська послужило слово «буда» — «заклад в лісі для варіння смоли, дьогтю; селітряний завод». В такому випадку Будком могли назвати робітника такого заводу.

Відомі носії 

 Будкевич Борис Петрович (1923—1993) — радянський артист українського походження, керівник декількох вокально-інструментальних ансамблів.
 Будкевич Володимир Володимирович (. 1947 р.) — радянський та білоруський фаготист, професор Білоруської академії музики, Заслужений артист Білоруської РСР (1980).
 Будкевич Йосип-Казимир Костянтинович (1841—1895) — український живописець, рисувальник та педагог.
 Будкевич Костянтин Ромуальд (1867—1923) — священик Римо-католицької церкви, прелат Його Святості, репресований.

 Будкевич Інга Миколаївна (. 1936) — радянська та російська актриса театру і кіно.
 Будкевич Марія Яківна (1869—1943) — російська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано).

Примітки